Jordi pode se referir a:

Cantores 
 Jordy - Cantor-mirim francês

Futebolistas 
 Jordi Cruyff - Jogador de futebol dos Países Baixos e filho de Johan Cruijff
 Jordi Alba - Jogador de futebol do FC Barcelona e da Seleção Espanhola de Futebol
 Jordi Almeida - Jogador de futebol do Vasco da Gama

Outros 
 São Jorge (Sant Jordi) - Santo padroeiro da Catalunha (Espanha)

Desambiguação